Strzelce (Ermland-Mazurië), een dorp in het woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Giżycki
 Strzelce (Groot-Polen), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Chodzieski
 Strzelce (Koejavië-Pommeren), een dorp in het woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Mogileński
 Strzelce (gemeente), een gemeente in het woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Strzelce (powiat Kutnowski), een dorp in het woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Strzelce (powiat Opoczyński), een dorp in het woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński
 Strzelce (powiat Chełmski), een dorp in het woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Strzelce (powiat Puławski), een dorp in het woiwodschap Lublin, in powiat Puławski
 Strzelce (powiat Oleśnicki), een dorp in het woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Oleśnicki
 Strzelce (powiat Świdnicki), een dorp in het woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Świdnicki
 Strzelce (Opole), een dorp in het woiwodschap Opole, in powiat Namysłowski
 Strzelce (Święty Krzyż), een dorp in het woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Strzelce Krajeńskie (gemeente), een stad- en landgemeente in het woiwodschap Lubusz, in powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Strzelce Krajeńskie, een stad in het woiwodschap Lubusz, in powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Strzelce (district), een district (powiat) in het woiwodschap Opole
 Strzelce Opolskie (gemeente), een stad- en landgemeente in het woiwodschap Opole, in powiat Strzelecki
 Strzelce Opolskie, een stad in het woiwodschap Opole, in powiat Strzelecki
 Strzelce Wielkie (Groot-Polen), een dorp in het woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gostyński
 Strzelce Wielkie (Klein-Polen), een dorp in het woiwodschap Klein-Polen, in powiat Brzeski
 Strzelce Wielkie (gemeente), een landgemeente in het woiwodschap Łódź, in powiat Pajęczański
 Strzelce Wielkie (Łódź), een dorp in het woiwodschap Łódź, in powiat Pajęczański